Fukuda is een Japanse achternaam.

 Kenji Fukuda, een Japans voetballer.
 Masahiro Fukuda, ook een Japans voetballer.
 Ryo Fukuda, een Japans autocoureur.
 Shigeo Fukuda, een Japans kunstenaar.
 Yasuo Fukuda, een voormalig minister president van Japan.
 Yosuke Fukuda, een Japans musicus.